Kokoschka steht für:

 Bohuslav Kokoschka (1892–1976), österreichischer Maler, Grafiker und Schriftsteller
 Oskar Kokoschka (1886–1980), österreichischer Maler, Grafiker und Schriftsteller
 (21076) Kokoschka, ein Asteroid des Hauptgürtels

 Kokoschka, Ort im Kreis Schlochau, 1939 bis 1945 Kreis Konitz, Westpreußen, seit 1945 Kokoszka (Chojnice), Powiat Chojnicki, Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch:
 Kokoszka